In 1958 werd de negentiende editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 17 april tot 3 december. SKVO Rostov werd kampioen.

Eerste fase

Zone I
Torpedo Stalingrad wijzigde de naam in Traktor Stalingrad.

Zone II
Torpedo Rostov wijzigde de naam in RostselMasj Rostov, Sjachtjor Stalinogorsk in Troed Stalinogorsk, Krasnoja Znamja Ivanovo in Tekstilsjtsjik Ivanovo en Avangard Sormovo verhuisde naar Gorki en nam de naam Raketa Gorki aan.

Zone III
Pisjtsjevik Odessa wijzigde de naam in Tsjernomorets Odessa en Pisjtsjevik Kaliningrad in Baltika Kaliningrad.

Zone IV
Neftjanik Krasnodar wijzigde de naam in Koeban Krasnodar, Neftjanik Grozny in Terek Grozny en Troedovye Rezervy Stavropol in Spartak Stavropol. 

Play-off

Zone V
Avangard Sverdlovsk wijzigde de naam in Masjinostroitel Sverdlovsk, Neftjanik Oefa in Devon oefa en Oerozjaj Stalinabad in Chosilot Stalinabad.

Zone VI
Boerevestnik Tomsk wijzigde de naam in Tomitsj Tomsk, Sjachtjor Kemerovo in Chimik Kemerovo en Krasnaja Zvezda Omsk in Irtysj Omsk. Dinamo Vladivostok werd ontbonden en vervangen door Loetsj Vladivostok. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Tweede fase

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1958

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1957/58